Browns Crossing ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Browns Crossing (Georgia)
 Browns Crossing (Indiana)
 Browns Crossing (New York)